Miejscowości w Polsce
 Żabno-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. biłgorajskim, w gminie Turobin
 Żabno-Kolonia – część wsi Żabno w woj. wielkopolskim w pow. śremskim, w gminie Brodnica